S-блок. Значения.

 S-блоки или S-элементы (в химии) — группа химических элементов.
 S-блок (в криптографии) — программный код или аппаратная система, выполняющая перестановку бит по какому-либо алгоритму.